Brontë est un nom de famille :
 La famille Brontë est la famille littéraire britannique d'exception constituée par Patrick Brontë (1777-1861), son épouse Maria Branwell (1783-1821) et leurs enfants :
 Maria Brontë (1814-1825)
 Elizabeth Brontë (1815-1825)
 Charlotte Brontë (1816-1855)
 Branwell Brontë (1817-1848)
 Emily Brontë (1818-1848)
 Anne Brontë (1820-1849)

Autres 
 Astéroïdes :
 (39427) Charlottebrontë
 (39428) Emilybrontë
 (39429) Annebrontë
 Brontë, cratère sur la planète Mercure.
Brontë Parsonage Museum, musée britannique, autrefois le lieu de vie de la famille Brontë.

Titres 

 Les Sœurs Brontë, un film français réalisé par André Téchiné et sorti en 1979.
 Brontë, un film de Charles Sturridge sur la vie de Charlotte Brontë.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais